Энье-ле-Дюк:

 Энье-ле-Дюк — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Энье-ле-Дюк — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.